Hans Asper – pittore svizzero
 Mark Asper – giocatore di football americano statunitense 
 Mattias Asper – ex calciatore svedese